La temporada 1939 del fútbol chileno abarca todas las actividades relativas a campeonatos de fútbol amateur y profesional, nacionales e internacionales, disputados por clubes chilenos y por las selecciones nacionales de este país, en sus diversas categorías, durante 1939.

Torneos locales

Asociación Central de Fútbol de Chile

Primera División de la Serie A de la Asociación Central de Fútbol de Chile

Asociación de Football de Santiago

Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Primera División de la Copa Unión de la Asociación de Football de Santiago

Campeonato Provincial de Fútbol Amateur de Santiago

Asociación de Football de Antofagasta

Campeonato Nacional Amateur de Chile

Campeonato Absoluto de Chile

Enlaces externos 
 Sitio web oficial ANFP
  The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation (RSSSF)

Temporadas del fútbol chileno